Самардак - фамилия:

 Самардак, Богдан Николаевич (род. 1963) — советский и украинский футболист и тренер.
 Самардак, Владимир Алексеевич (род. 1952) — советский и украинский спортсмен и тренер.